Корещина () — село,
Поповский сельский совет,
Зеньковский район,
Полтавская область,
Украина.

Село ликвидировано в 1986 году .
Рядом проходят автомобильные дороги  и .

История 
 1986 — село ликвидировано .
В 1859 году на хуторе владельческом Золотарев Байрак было 2 двора где проживали: 7 мужского и 5 женского пола
Есть на карте 1869 года как Байрак

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Полтавской области